Rietz (Oostenrijk), een gemeente in het district Imst in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Rietz (Voorpommeren), een gemeente in het Landkreis Uecker-Randow in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Rietz-Neuendorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Wendisch Rietz, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
een stadsdeel van de Duitse stad Treuenbrietzen